Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Legia Varsovie.

Régulièrement performant au niveau domestique, le Legia s'impose comme un représentant régulier de la Pologne au niveau européen dès les premières années suivant leur mise en place, disputant notamment la deuxième édition de la Coupe des clubs champions dès 1956. Par la suite, le club devient une figure récurrente au niveau européen, prenant part à près d'une cinquantaine d'éditions des compétitions de l'UEFA.

La principale performance du Legia au niveau européen est la demi-finale de Coupe des clubs champions disputée en 1970 et finalement perdue face au Feyenoord Rotterdam, futur vainqueur du tournoi. Le club réalise l'année suivante une autre performance notable en atteignant les quarts de finale de cette même compétition avant d'être cette fois éliminé par l'Atlético Madrid.

Il connaît une autre demi-finale européenne en 1991 en accédant au dernier carré de la Coupe des coupes avant d'être battu par le club anglais de Manchester United qui remporte par la suite la compétition. Cinq ans après le Legia connaît sa dernière performance notable en date en sortant de la phase de groupes de la Ligue des champions avant d'être éliminé en quarts de finale par le Panathinaïkos.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  Historique du Legia Varsovie en compétitions européennes sur hppn.pl.
  Historique du Legia Varsovie en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Legia Varsovie
Legia Varsovie